Sarıcakaya (district), een district van de Turkse provincie Eskişehir
Sarıcakaya (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing